Savant kan syfta på:

 Savantsyndrom –  ett neuropsykiatriskt syndrom som innebär en kombination av speciella färdigheter och kognitiva brister
 Savant – artistnamn för en norsk musiker, se Aleksander Vinter